

Patronyme 
 Meudon, nom d'une très ancienne famille de la noblesse française, liée à l'histoire de la Ville de Meudon dans les Hauts-de-Seine en France, aujourd'hui très peu répandu et parfois attaché à d'autres patronymes.

Toponyme

Communes, quartiers, lieux-dits 
En France
 Meudon, commune française du département des Hauts-de-Seine, dans la banlieue sud-ouest de Paris en Île-de-France ;
 Meudon, ancien village français dépendant autrefois de la commune de Saint-Nolff, et rattaché à Vannes en 1868 dans le département du Morbihan en Bretagne.
 Meudon, lieu-dit de la ville de Quessoy dans le département des Côtes-d'Armor en Bretagne.

En Suisse
 Meudon, ancien bourgeau et un quartier de la commune de Les Verrières situé à quelques centaines de mètres de la frontière française.

Au Brésil
 Meudon, quartier de la ville de Teresópolis dans l'État de Rio de Janeiro.

En Belgique
 Le château de Meudon est un ancien domaine médiéval situé à Neder-Over-Heembeek dans la Région de Bruxelles-Capitale.
 Parc de Meudon, situé à l'emplacement de l'ancien château.

Aux États-Unis
 Meudon Beach, plage du village de Lattingtown dans l'État de New-York.

Hydronyme 
En France
 Meudon, cours d'eau français des départements de la Charente-Maritime et de la Gironde, affluent de la Saye et sous-affluent de l’Isle.

Odonyme 
Les noms de rues en dehors de la France ont deux types d'origine : l'émigration ou bien le jumelage avec la ville de Meudon dans les Hauts-de-Seine en France.

En France
 Chemin de Meudon, chemin forestier de Meudon,
 Rue du pavé de Meudon, route forestière de la forêt de Meudon
 Allée de Meudon et rue de Meudon de Clamart,
 Rue de Meudon, rue d'Issy-les-Moulineaux,
 Rue de Meudon, rue de Boulogne-Billancourt,
 Rue de Meudon, rue de Clamart,
 Avenue de Meudon, avenue de Saint-Herblain,
 Meudon, rue de Luzillé.

En Belgique
 Rue de Meudon et Square de Meudon situés côte à côte dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert, l'une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale en Belgique. Ce nom de square est utilisé par les taxis de Bruxelles pour dénommer la zone. En 1958, Woluwe-Saint-Lambert et la ville de Meudon des Hauts-de-Seine ont signé une charte de jumelage et d’amitié.

En Allemagne
 Meudonstraße, rue de la ville de Celle. Cela s'explique par le jumelage en 1953 de cette ville avec la ville de Meudon des Hauts-de-Seine en France.

Au Royaume-Uni
 Meudon Avenue, avenue de la ville de Farnborough dans le Hampshire. Cela s'explique par le jumelage en 1972 de cette ville avec la ville de Meudon des Hauts-de-Seine en France.

En Pologne
 Rondo Meudon, rond-point de la ville de Ciechanów. Cela s'explique par le jumelage en 1970 de cette ville avec la ville de Meudon des Hauts-de-Seine en France.

Au Canada
 Rue de Meudon, rue du quartier de Saint-Léonard à Montréal dans la Province de Québec.

Aux États-Unis
 Meudon Drive, rue du village de Lattingtown dans l'État de New-York.
 Meudon Street, toute petite rue de la ville de Duson dans l'État de Louisiane.

Autres 
 Meudon, marque d'une ancienne eau minérale belge
 (35137) Meudon : astéroïde
 Blanc de Meudon, produit naturel tiré de la craie

Notes et références 

Meudon